Список южнокорейских айдол-групп, дебютировавших в 1990-е годы. Ранжирование по годам дебюта.

1992 
 Seo Taiji and Boys

1993 
 Deux

1994 
 Cool
 Roo'ra
 Two Two

1995 
 R.ef
 Turbo

1996 
 Goofy
 H.O.T.
 Uptown

1997 
 Baby V.O.X.
 Diva
 Jaurim
 Jinusean<ref
name=xinjinusean></ref>
 NRG
 Sechs Kies
 S.E.S. (группа)S.E.S.
 U-BeS

1998 
 1TYM
 4Men
 Fin.K.L
 Koyote
 S#arp
 Shinhwa

1999 
 As One
 Cleo (группа)Cleo
 Click-B
 Fly to the Sky
 g.o.d
 T.T.MA

См. также 
 Список южнокорейских айдол-групп (2000-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2010-ые)
 Список южнокорейских айдол-групп (2020-ые)

Примечания 

Идол-группы Республики Корея